Árpád pode-se referir a:
 Árpád, rei da Hungria, fundador da
 Dinastia de Árpád, a primeira dinastia real húngara
 Árpád Szenes, artista húngaro, casado com a portuguesa Maria Helena Vieira da Silva

Desambiguação